Kuhkopf ist der Name folgender Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Kuhkopf (Karwendel) (2399 m), im Karwendel, nahe Eng (Vomp), Bezirk Schwaz, Tirol
 Kuhkopf (Taunus) (500 m), im Taunus, nahe Ockstadt (Friedberg), Wetteraukreis, Hessen
 Kuhkopf (Rhön) (489,7 m), Westsporn der Hohen Asch (Hausberg; 604,5 m) in der Rhön, bei Diedorf, Wartburgkreis, Thüringen
 Kuhkopf (Pfalz) (430,7 m), im Nordpfälzer Bergland nahe Kirchheimbolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Kuhkopf (Harz), im Harz, bei Gernrode (Quedlinburg), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Kuhkopf ist der Name eines Naturschutzgebiets:
 Kuhkopf (Naturschutzgebiet), am Kuhkopf (Rhön) bei Diedorf, Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Kühkopf
 Kuhberg